

Сен-Серг — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

Сен-Серг — громада в кантоні Во